Pontellas es un topónimo gallego creado a partir de la palabra gallega “pontella”, puente pequeño formado por losas de piedra. Puede referirse a:

Geografía

Parroquias 
Pontellas, parroquia del municipio de Betanzos.
Pontellas, parroquia del municipio de O Porriño.

Lugares 
Pontellas,  lugar de la parroquia de Cerdido, en el municipio de Cerdido.
Pontellas, lugar de la parroquia de Devesos, en el municipio de Ortigueira.
Pontellas, lugar de la parroquia de Ferreira, en el municipio de San Sadurniño.
Pontellas, lugar de la parroquia de San Román de Vale, en el municipio de Vicedo.
Pontellas, lugar de la parroquia de Magazos, en el municipio de Viveiro.
As Pontellas, lugar de la parroquia de Carballido, en el municipio de Alfoz.
As Pontellas, lugar de la parroquia de Santa Xusta de Moraña, en el municipio de Moraña.
As Pontellas, lugar de la parroquia de Nogueirosa, en el municipio de Pontedeume.

Deporte 
Club Deportivo Pontellas, equipo de fútbol de la parroquia de Pontellas, en O Porriño.